Калинушкин — славянская фамилия. Женская форма Калинушкина.
 Калинушкин, Михаил Николаевич (1902—1974) — советский военный лётчик и военачальник, участник Конфликта на КВЖД, Боев у озера Хасан, Великой Отечественной и Советско-японской войн.
 Калинушкин, Николай Александрович (1948—2004) — скульптор, заслуженный художник РФ, автор Мемориального комплекса «Скорбящая мать» (Уфа).